Скарла́то — фамилия.

Известные носители
 Скарлато, Орест Александрович (1920—1994) — советский и российский океанолог, малаколог
 Скарлато, Сергей Орестович (род. 1952) — советский и российский протозоолог

См. также
 Дом Скарлато